Kostelů Zvěstování Panny Marie (někdy pod logičtějším, ale řidším názvem kostel Zvěstování Panně Marii) je více:

 Kostel Zvěstování Panny Marie (Beroun)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Bílina)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Bohdaneč)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Brno)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Břežany)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Budeč)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Český Krumlov)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Dobrš)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Doly)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Duchcov)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Dymokury)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Heřmanův Městec)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Horní Cerekev)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Cheb)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Klášterec)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Knířov)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Litoměřice)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Mariánský Týnec)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Maršovice)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Miletín)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Myslejovice)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Olomouc)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Olšany)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Ostrov nad Ohří)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Ostřetín)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Pardubice)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Plaňany)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Praha-Smíchov)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Ropice)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Šternberk)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Šumperk)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Teplá)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Uherské Hradiště)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Úlibice)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Úvaly)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Vážany)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Veletov)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Vlachovo Březí)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Vyskytná)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Zbynice)
 Kostel Zvěstování Panny Marie (Živanice)

S dalším vymezením v názvu:
 Kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola (Brno)
 Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie v Lublani
 Zábranský kostel Zvěstování Panny Marie (Beroun)
 Kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku (Praha) (či Na slupi, příp. chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice)

Související články 
 Kaple Zvěstování Panny Marie
 Zvěstování Panny Marie